Dinu ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Dinu (* 1986), rumänischer Boxer
 Cornel Dinu (* 1948), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Cristina Dinu (* 1993), rumänische Tennisspielerin
 Gheorghe Dinu (* 1955), rumänischer Politiker
 Loredana Dinu (* 1984), rumänische Fechterin
 Margareta Wechsler Dinu (Medi Dinu; 1909–2016), rumänische Malerin
 Tudor Dinu (* 1978), rumänischer Gräzist, Byzantinist und Neogräzist